Рибњичек може бити:

 Рибњичек (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Рибњичек (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република